Skuggbaggar (Boridae) är en familj av skalbaggar som beskrevs av Thomson 1859. Enligt Catalogue of Life ingår skuggbaggar i överfamiljen Tenebrionoidea, ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Boridae 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar